Гаплогруппа N1a3a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 N1a3a1
 N1a3a2
 N1a3a3
 N1a3a4
 N1a3a5
 N1a3a6
 N1a3a7
 N1a3a8
 N1a3a9
 N1a3a10
 N1a3a11
 N1a3a12
 N1a3a14
 N1a3a15

Палеогенетика

Бронзовый век 
Ханаан
 SI-22 | ERS1790733 __ Sidon (burial 54) __ Сайда (город), Южный Ливан, Ливан __ 1950-1692 calBCE (3505±45 BP, VERA-3890) __ М __ J1-P58 > J-FGC11 # N1a3a > N1a3a11*.

Алалах
 ALA002 | 45.71, Locus 03-3017, Pail 246, Skeleton S04-8 __ Хатай (ил), Средиземноморский регион (Турция) __ 1496-1401 cal BCE (3158±22 BP, MAMS-33676) __ М __ J1a2a1a2d2b2b2~ (CTS11741/PF4847) # N1a3a2.

Железный век 
Манейское царство
 F38 | HAS70 __ Tepe Hasanlu __ Западный Азербайджан, Иран __ 971-828 calBCE (2753±21 BP, MAMS-22352) __ М __ R1b1a2a2 > R-Y23838* | N1a3a > N1a3a11*.

Западный край (Китай)
 ZGLK_M14S __ Zaghunluq __ Черчен (уезд), Баян-Гол-Монгольский автономный округ, СУАР, Китай __ 2488–1968 BP __ N1a3a > N1a3a11*.

Средние века 
Северная Добруджа
 C58-9 | Cap-C58-9 __ Capidava necropolis __ Констанца (жудец), Румыния __ VIII–IX вв. __ N1a3a > N1a3a11*.

Примечания

Публикации 
2016
 
2017
 
2019
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 N1a1a1a3 – Haplogroup
 Ancient DNA: N1a3a

Гаплогруппа N1 (мтДНК)